Kishoreganj (stad), een stad in Bangladesh
 Kishoreganj (zila), een district van Bangladesh